German Masters 2013 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 30 januari och 3 februari 2013 i Tempodrom i Berlin, Tyskland. 

Ali Carter vann sin tredje rankingtitel efter att ha besegrat Marco Fu med 9–6 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande (allting i Euro):
Vinnare: 60 000
Tvåa: 32 000
Semifinal: 16 000
Kvartsfinal:90 000
Sista 16: 4 500
Sista 32: 2 750
Sista 64: 1 500
Högsta break, TV-sänt: 2 000

Totalt: 300 000 EUR

Kval
Kvalet till turneringen spelades 28–30 november 2012 i World Snooker Academy, Sheffield, England och 30 januari 2013 i Tempodrom, Berlin, Tyskland. De 32 vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Externa länkar
 snooker.org

Sport i Tyskland 2013
Snookersäsongen 2012/2013
2013